Montmany de Puiggraciós, poble avui dia part del municipi de Figaró-Montmany
 Montmany (Cervelló), muntanya al municipi de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat 
 Can Montmany de Maspassoles, masia al municipi de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Castell de Montmany, construcció defensiva del  - XII al municipi de Figaró-Montmany
 Figaró-Montmany, municipi de la comarca del Vallès Oriental
 Grau de Montmany, coll de muntanya al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Serra de Montmany, serra al municipi de Taradell a la comarca d'Osona
 Can Montmany (Sant Cugat del Vallès), masia a Valldoreix